

Населені пункти та їхні частини
 Подхибе — село в гміні Тшицьонж Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Подхибе — село в гміні Лянцкорона Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Подхибе — частина села Здоня в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подхибе — частина села Воля-Радзішовська в гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства

Примітки